L'Abbaye de Lucelle, ancienne abbaye cistercienne sise sur la commune de Lucelle, dans le département du Haut-Rhin en France  ;

 Lucelle, hameau situé sur le site de l'ancienne abbaye, partagé entre :
 Lucelle,  commune française du Haut-Rhin en Alsace,
 Pleigne, commune suisse du Canton du Jura ;
 La Baroche, commune suisse du Canton du Jura ;

 la Lucelle, rivière franco-suisse. Elle prend sa source dans la commune de Pleigne et coule en direction de Laufon en passant par Kleinlutzel.

Homonymie de toponyme